Schwefeliodid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen der Elemente Schwefel und Iod:

 Schwefel(I)-iodid S2I2
 Schwefel(II)-iodid SI2